Соревнования по теннису в парном разряде среди смешанных дуэтов на XIX играх Содружества прошли с 4 по 10 октября в R.K. Khanna Tennis Complex.

Общая информация 
Титул завоевал не попавший в посев дуэт из Шотландии — Джоселин Рэй / Колин Флеминг, обыграв по ходу три сеянных пары, в том числе двух первых номеров посева.

В финале им уступил дуэт из Австралии — Пол Хенли / Анастасия Родинова. Для них этот финал стал в общей сложности четвёртым на играх (третий — у Родионовой и второй — у Хенли) и впервые они не смогли его выиграть.

Бронзовую медаль разыграли два дуэта из Англии — Борвелл и Скупски подтвердили свой более высокий посев.

Призёры

Сеянные 

  Анастасия Родионова /  Пол Хенли (Финал, серебряная медаль)
  Саня Мирза /  Леандер Паес (Четвертьфинал)

<li> Сара Борвелл /  Кен Скупски (Полуфинал, бронзовая медаль)
<li> Анна Смит /  Росс Хатчинс (Полуфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал четырёх

Ссылки 
 Результаты турнира